Епископ Иаков (, в миру Димитриос Андонопулос ; ) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Зинупольский, викарий Канадской архиепископии с 30 июля 2020 года.

Биография 
Родился 6 марта 1977 года в Афинах.

Учился на философском факультете, на кафедре немецкой филологии, лингвистики и современной греческой литературы Свободного университета Берлина, получив степень magister artium. Богословское образование получил в Греческом колледже Святого Креста в Бруклайне.

13 февраля 2020 года Священным синодом Константинопольской православной церкви был избран для рукоположения в сан епископа Зинупольского, викария Канадской архиепископии.

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Выпускники философского факультета Свободного университета Берлина
Епископы Константинопольской православной церкви
Канадская архиепископия (Константинопольский патриархат)